PWLAN steht für:
 IEEE 802.11p, als Technologie für Car2X-Kommunikation
 Public WLAN, öffentliches WLAN, siehe Hotspot (WLAN) 

Abkürzung